Escot (en francès Escout) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Biscarrués

Personatges il·lustres 
 Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin, noble francès i cabdill dels penobscot

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aspa.

Municipis del Cantó d'Auloron Santa Maria-Est